Imię i nazwisko José Medina nosili lub noszą m.in.:
 José  Medina (ur. 1942) – filipiński strzelec sportowy, olimpijczyk z 1984
 José  Medina (ur. 1965) – meksykański pływak, olimpijczyk z 1984
 José  Medina (ur. 1970) – wenezuelski sztangista, olimpijczyk z 1992
 José  Medina (ur. 1973) – chilijski kolarz, olimpijczyk z 1996 i 2000
 José Hugo Medina (ur. 1945) – argentyński piłkarz
 José María Medina (1826–1878) – honduraski polityk, trzykrotny prezydent tego państwa
 José María Medina (1921–2005) – urugwajski piłkarz
 José Ramón Medina (1919–2010) – wenezuelski poeta i polityk
 José Toribio Medina (1852–1930) – chilijski historyk, bibliograf i polityk